Denumirea de Partidul Liberal poate fi folosită pentru:
 Partidul Liberal, partid politic din Republica Moldova;
 Partidul Liberal, partid politic din Regatul Unit.